The Recall – wiersz Algernona Charlesa Swinburne’a
 Zanosi się na burzę (ang. The Recall) – amerykański film z 2017 w reżyserii Mauro Borrelliego

Zobacz też 
 Recall